Эндр () — река в центре Франции, левый приток Луары.

Берёт начало в районе коммуны Сен-Приест-ла-Марш. Течёт в северо-западном направлении по территории департаментов Эндр и Эндр и Луара. Впадает в Луару севернее коммуны Авуан.

Длина 279,4 км средний расход воды 18,7 м²/с (). Площадь водосборного бассейна — 3280 км².

Основным притоком является река .

Примечания

Литература 
 

Притоки Луары
Реки Новой Аквитании
Реки Центра (Франция)